Il Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1996 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 20ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1996 e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1996. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dall'11 al 18 marzo 1996.

Campioni

Singolare maschile 

 Michael Chang ha battuto in finale  Paul Haarhuis, 7-5 6-1 6-1

Singolare femminile 

 Steffi Graf ha battuto in finale  Conchita Martínez, 7-6 7-6

Doppio maschile

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Brian MacPhie /  Michael Tebbutt, 1–6, 6–2, 6–2

Doppio femminile

 Chanda Rubin /  Brenda Schultz hanno battuto in finale  Julie Halard /  Nathalie Tauziat 6–1, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1996